N71 peut faire référence à :
 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Thames (N71), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N71 de la RATP ;
 Nokia N71, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres